Бори́с Ла́заревич Хаскельбе́рг (28 мая 1918, Ильинцы Улановского района Винницкой области Украины — 26 сентября 2011, Беэр-Шева, Израиль) — советский и российский правовед, специалист по гражданскому праву, доктор юридических наук (1969), профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (1998), почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1998). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 28 мая 1918 года в местечке Ильинцы Винницкой области в еврейской семье. В 1936 году окончил Николаевский финансово-экономический техникум, затем работал на шахтах Донбасса.

В 1938 году был призван в ряды РККА, принимал участие в боевых действиях во время Советско-Финской войны, где получил первое тяжелое ранение. В 1940 году поступил во 2-й Ленинградский юридический институт им. Калинина, но в августе 1941 года вновь ушел на фронт. Воевал в составе Ленинградского фронта в должности командира отделения 14-го Краснознаменного стрелкового полка войск НКВД 109-й стрелковой дивизии (впоследствии 602-й стрелковый полк 42-й армии Ленинградского фронта), был трижды ранен. Член ВКП(б) с 1943 года.

В 1944 году после тяжелого ранения и длительного лечения вернулся в Ленинград, где поступил на второй курс юридического института Ленинградского государственного университета; ученик академика А. В. Венедиктова. После окончания университета и аспирантуры 21 декабря 1950 года, успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме: «Переход права собственности по договору купли-продажи в советском гражданском праве» (официальные оппоненты В. К. Райхер и О. С. Иоффе). Работал ассистентом юрфака ЛГУ, но в условиях «борьбы с космополитизмом» не смог закрепиться на кафедре.

Был направлен на преподавательскую работу на юридический факультет Томского государственного университета. 22 апреля 1969 года в Институте философии и права АН КазССР защитил докторскую диссертацию «Обязательство железнодорожной перевозки по советскому гражданскому праву» (официальные оппоненты О. Н. Садиков, Ю. Г. Басин и М. Г. Масевич).

За время своей научно-преподавательской деятельности Борис Лазаревич подготовил 19 кандидатов и 5 докторов наук. Им было написано и опубликовано 5 монографий и более 100 научных статей в ведущих научных журналах и иных периодических изданиях. Более сорока лет, с 1951 по 1998 годы, Борис Лазаревич вел лекционные курсы по гражданскому праву.

Награждён государственными наградами: орден Почёта (2008), Орден Славы 3-й степени, Орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За оборону Ленинграда», Медаль за победу над Германией, юбилейные медали. Кроме этого, за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции и в развитие отечественной науки и образования награждён Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда РСФСР, Почетной грамотой Государственной Думы Томской области, Памятной медалью имени А. Ф. Кони.

Скончался 26 сентября 2011 года в г. Беэр-Шева (Израиль). Похороны состоялись 2 октября 2011 года там же.

Примечания

Литература 
 Баришпольская Т. Ю., Тузов, Д. О., Чернов, В. М. Наш учитель // Вещные права: система, содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в честь проф. Б. Л. Хаскельберга / Под ред. Д. О. Тузова. — М.: Статут, 2008.
 
 Толстой Ю. К. Слово о Хаскельберге // Изв. вузов. Правоведение. — 2008. — №. 2. — С. 254—257.
 Centesimus annus: памяти Б. Л. Хаскельберга (1918—2011), к столетию со дня рождения. Цивилистические исследования. Выпуск пятый / Под ред. Е. С. Болтановой, Д. О. Тузова. М., 2018.

Ссылки 
 Статья в электронной энциклопедии  ТГУ
 Воспоминания Б. Л. Хаскельберга на сайте ТГУ
 Хронологический список трудов с 1950 по 2004 гг.
 Литература о трудах и деятельности
 Биобиблиографический указатель на сайте НБ ТГУ
 Статья на сайте "Юридическая Россия"
 Страница на сайте движения "Бессмертный полк"
 Вековая мудрость, прорвавшаяся сквозь время. 100-летие со дня рождения Бориса Лазаревича Хаскельберга.

Доктора юридических наук
Правоведы России
Правоведы СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Специалисты по гражданскому праву
Члены КПСС
Похороненные в Беэр-Шеве